Foelix ist der Name von

 David Foelix (* 1999), Schweizer Unihockeyspieler
 Eva Margareths Foelix (1739–1814), Sängerin, Ehefrau von Heinrich Foelix (1832–1803)

 Johann Kaspar Foelix (1791–1853), französischer Jurist aus Oberstein
 Rainer Franz Foelix (* 1943), deutscher Spinnenforscher